Kilar je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 34 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Bogdan Kilar (*1930), geodet in astronom

Znani tuji nosilci priimka 
 Wojciech Kilar (1932–2013), poljski skladatelj

Zunanje povezave